Пуа-де-Пикарди:

 Пуа-де-Пикарди — коммуна на севере Франции, регион Пикардия, департамент Сомма, округ Амьен.
 Пуа-де-Пикарди — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия, департамент Сомма.